Teakboom, wetenschappelijke naam Tectona grandis, een Aziatisch boomsoort
 Tectona Grandis (Wageningen), twee kunstwerken van beeldhouwer Marinus Boezem in Wageningen
 Tectona Grandis (Amsterdam), een kunstwerk van beeldhouwer Marinus Boezem in Amsterdam